El nombre de Marcos Hernández puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Marcos Hernández (años setenta), actor no profesional mexicano; actuó en Batalla en el cielo (2005).
 Marcos Hernández Desplats (1976-), profesor, historiador y economista uruguayo.
 Marcos Hernández (1978-), nadador cubano de estilo libre y mariposa.